Dubravko Šimenc – ex pallanuotista croato
 Miha Šimenc – fondista sloveno
 Zlatko Šimenc – ex pallanuotista jugoslavo